Ciudad Universitaria (spanska för Universitetsstaden) kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Ciudad Universitaria (universitet i Argentina), Santa Fe,

Colombia 

 Ciudad Universitaria (universitet i Colombia), Bogotá,

Mexiko 

 Campus central de Ciudad Universitaria – UNAM:s huvudcampus, beläget i stadsdelen Coyoacán i södra delen av Mexico City, Mexiko

Venezuela 

 Ciudad Universitaria de Caracas –  Centraluniversitets huvudcampus i Caracas

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar